Boycott ist der Familienname folgender Personen:

 Brian B. Boycott (1924–2000), britischer Zoologe und Neurobiologe
 Charles Cunningham Boycott (1832–1897), britischer Gutsverwalter, von dessen Nachnamen das Wort Boycott (eingedeutscht Boykott) abgeleitet wurde

Boycott steht für:

 Boycott, Originaltitel von Boykott (2001), US-amerikanischer Spielfilm von Clark Johnson

Siehe auch:

 Boykott (Begriffsklärung)